Die Liste der russischen und sowjetischen Meister im Eiskunstlauf listet die russischen und sowjetischen Eiskunstlaufmeister sowie die Zweit- und Drittplatzierten.

Die russischen Meisterschaften im Eiskunstlauf sind ein vom russischen Eiskunstlaufverband organisiertes nationales Turnier, das jährlich abgehalten wird, um die besten Eiskunstläufer Russlands in der Herren-, Damen-, Paar- und Eistanzkonkurrenz zu ermitteln. Neben der Bestimmung des russischen Meisters dienen die Meisterschaften auch als Qualifikationskriterium für die Zusammenstellung des russischen Teams bei internationalen Turnieren wie Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen.

Die erste inoffizielle russische Meisterschaft wurde am 5. März 1878 in Sankt Petersburg abgehalten, Sieger war Wjatscheslaw Sresnewski. 1897 fand in Sankt Petersburg die erste offizielle Meisterschaft statt. Alexander Panschin wurde der erste russische Meister. Ab 1905 gab es eine eigene Damenkonkurrenz, ab 1920 eine Paarkonkurrenz und ab 1958 eine Eistanzkonkurrenz.

Zwischen 1920 und 1992 wurden anstelle der russischen Meisterschaften sowjetische Meisterschaften ausgetragen. Diese sind hier mitaufgeführt.

Medaillengewinner

Herren

Damen

Paare

Eistanz

Einzelnachweise 

Russland Eiskunstlauf
!Russische Und Sowjetische Meister